Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pioneer :
 le , un brick de 14 canons lancé en 1804 ;
 le , un cotre de 12 canons lancé en 1810, converti en goélette en 1813 puis de nouveau en cotre en 1819 et vendu en 1849 ;
 le , un navire d'exploration lancé en 1850 et abandonné en 1854 ;
 le , une canonnière lancée en 1856 et démantelée en 1865 ;
 le , un navire océanographique à roue à aubes transféré du bureau des Colonies en 1864 et vendu en 1873 ;
 le , un bateau à roues à aubes lancé en 1874 et démantelé en 1888 ;
 le , une canonnière lancée en 1892 ;
 le , un croiseur léger de classe Pelorus lancé en 1899 et transféré à la Royal Australian Navy en 1912 et renommé  ;
 le , un porte-avions de classe Colossus lancé en 1944 et démantelé en 1954.

Pioneer